E951, numéro E de l'aspartame, un édulcorant ;
 Route européenne 951 reliant Ioannina à Missolonghi en Grèce.